Hebecker ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Hebecker (* 1968), deutscher theoretischer Physiker
 Bernd Hebecker (* 1955), deutscher Dartspieler
 Karl Hebecker (1911–1992), deutscher Architekt
 Laura Hebecker (* 1993), deutsche Basketballspielerin
 Max Hebecker (1882–1948), deutscher Bergbauingenieur
 Otto Hebecker (1888–1977), deutscher Nautiklehrer